Due unità della Marynarka Wojenna hanno portato il nome di ORP Orkan:

 – cacciatorpediniere della classe M, varato nel 1941 e affondato nel 1943

 – Fast Attack Craft della classe Orkan, varata nel 1992 e ancora in servizio attivo